Руса́нов (Руса́нова) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Известные носители:

Русанов 

 
 Русанов Арам Андранникович— педагог, комиссар временного правительства.
 Русанов, Алексей — пятидесятник, участник военного покорения Чукотки 1731 года.
 Русанов, Алексей Николаевич (род. 1963) — капитан 1-го ранга ВМФ РФ, Герой Российской Федерации (2008).
 Русанов, Анатолий Иванович (род. 1932) — российский физикохимик, академик РАН (1991).
 
 Русанов, Андриан Иосифович (1859—?) — политический деятель, эсер, депутат Государственной думы II созыва от Курской губернии и Всероссийского Учредительного собрания.
 
 Русанов, Валериан Алексеевич (1866—1918) — русский гитарист, педагог, композитор.
 Русанов, Валерий Иванович (1934—2011) — советский конькобежец, советский и российский тренер.
 
 
 
 Русанов, Владислав Адольфович (род. 1966) — донецкий писатель-фантаст.
 Русанов, Георгий Александрович (1904—?) — советский учёный в области медицины, доктор медицинских наук, профессор.
 Русанов, Григорий Алексеевич (1893—1937) — деятель советских спецслужб.
 
 
 Русанов Инал Георгиевич (1964—1999)—археолог, исследователь.
 
 
 Русанов, Павел Васильевич (1909—1994) — советский кинооператор, режиссёр и сценарист.
 Русанов, Сергей Андреевич (1902—1988) — советский хирург.
 Русанов, Сергей Иванович (1847—1910) — генерал от инфантерии в отставке.

Русанова

Топоним 
 Русанов — село в Броварском районе Киевской области Украины.

См. также 
 
 
 
 Русановцы

Примечания